Серебряные Пруды — топоним:

 Серебряные Пруды — посёлок городского типа в Московской области.
 Городской округ Серебряные Пруды — муниципальное образование в Московской области.
 Серебряные Пруды — железнодорожная станция в Московской области.
 Серебряные Пруды — упразднённый населённый пункт и детский лагерь на его территории в Фроловском районе Волгоградской области.

См. также 
 Серебряный пруд
 Серебряное озеро